David und Bathseba bezieht sich auf die biblische Erzählung

 David und Bathseba 
Gemälde:
 David und Bathseba (Lucas Cranach der Ältere)
 David und Bathseba (Lucas Gassel)
Weiteres
 David und Bathseba (Film), filmische Erzählung